Einfädeltisch steht für:

 einen Tisch, auf dem Marionetten mit ihren Spielkreuzen verbunden werden, siehe Einfädeltisch (Puppenspiel).
 eine Platte, über die zu Beginn des Abhaspelns der Bandkopf eines Coils zu einem aufnehmenden Treiberrollen-Paar geführt wird, siehe Einfädeltisch (Metallindustrie).